Strikemaster puede referirse a:

 BAC Strikemaster: Avión de entrenamiento y de ataque ligero a reacción.
 Strike Master: Banda mexicana de thrash metal formada en 2005.